

Названия 
 Минералогия — наука о минералах.
 «Минералогия» — научный журнал, издаваемый Институтом минералогии УрО РАН.